Irishtown ist der Name mehrerer

Orte in Australien:
 Irishtown (Victoria)
 Irishtown (Western Australia)

in Irland:
 Irishtown (Dublin), Distrikt in Dublin

in Nordirland:
 Irishtown (County Antrim), ein Townland

in den Vereinigten Staaten:
 Irishtown (Kalifornien)
 Irish Town (Kalifornien)
 Irishtown (New York)
 Irishtown (Pennsylvania)
 Irishtown Bend, Cleveland
 Irishtown Township, Illinois

Sonstiges:
 Irishtown Stadium, Stadion in Irland